Le  oppose les dix meilleures équipes géorgiennes de rugby à XV. Il débute le  et se termine le .

Clubs de l'édition 2014-2015

Classement de la phase régulière 

|}

¹RC Aia a été pénalisé d'un point.

 
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Finale

Play-out

Statistiques

Meilleurs marqueurs d'essais

Meilleurs marqueurs de points

Notes et références

Lien externe 
 

2014-2015
Géorgie
2014 en Géorgie
2015 en Géorgie